Johannes von Gmünd ist der Name folgender Personen: 

* Johannes von Gmünd (~1330–nach 1359), deutscher Baumeister, siehe Johann Parler der Ältere

Siehe auch:
 Johannes von Gmunden (~1380/1384–1442), österreichischer Humanist, Mathematiker und Astronom